Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 27 lutego. Wzięło w nim udział 74 zawodników z 25 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Szwecji Gunde Svan.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988